Spojení písmen G a P může mít různé významy:

GP 
 GP – kód ISO 3166-2 pro Guadeloupe
 Grand Prix
 GP (firma)
 Gymnázium Plasy

.gp 
 .gp – internetová doména nejvyššího řádu pro Guadeloupe